L'église Sainte-Madeleine est le nom porté par plusieurs édifices religieux dont :

France 
 L'église Sainte-Madeleine d'Albi (Tarn),
 L'église Sainte-Madeleine d'Auvillars-sur-Saône (Côte-d'Or),
 L'église Sainte-Madeleine de Besançon (Doubs),
 L'église Sainte-Madeleine de Bors (Charente),
 L'église Sainte-Madeleine de Brissay-Choigny (Aisne),
 L'église Sainte-Madeleine de Castéra-Lectourois (Gers),
 L'église Sainte-Madeleine des Charpennes (Rhône),
 L'église Sainte-Madeleine du Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne),
 L'église Sainte-Madeleine de La Clisse (Charente-Maritime),
 L'église Sainte-Madeleine de Contes (Alpes-Maritimes),
 L'église Sainte-Madeleine de Contis (Landes),
 L'église Sainte-Madeleine d'Erquinvillers (Oise),
 L'église Sainte-Madeleine-de-l'Île de Martigues (Bouches-du-Rhône),
 L'église Sainte-Madeleine de Mentières (Cantal),
 L'église Sainte-Madeleine de Montagrier (Dordogne),
 L'église Sainte-Madeleine de Mourvilles-Hautes (Haute-Garonne),
 L'église Sainte-Madeleine de Nantes (Loire-Atlantique),
 L'église Sainte-Madeleine d'Orsonnette (Puy-de-Dôme),
 L'église Sainte-Madeleine de Pallier (Creuse),
 L'église Sainte-Madeleine de Péronne (Saône-et-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine de Pleine-Selve (Gironde),
 L'église Sainte-Madeleine de Pouancé (Maine-et-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine-et-Saint-Jean de Rochemenier (Maine-et-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine de Rouen (Seine-Maritime),
 L'église Sainte-Madeleine de Saint-Ilpize (Haute-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine de Saxel (Haute-Savoie),
 L'église Sainte-Madeleine de Segré (Maine-et-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie),
 L'église Sainte-Madeleine de Strasbourg (Bas-Rhin),
 L'église Sainte-Madeleine du Thuel (Aisne),
 L'église Sainte-Madeleine de Tournus (Saône-et-Loire),
 L'église Sainte-Madeleine de Touvre (Charente),
 L'église Sainte-Madeleine de Trie-Château (Oise),
 L'église Sainte-Madeleine de Tupigny (Aisne),
 L'église Sainte-Madeleine de Varambon (Ain).
L'église de Sainte-Madeleine de Chalus (Puy-de-Dôme) qui est maintenant une chapelle.

Italie 
 L'église Sainte-Madeleine de Bolzano

Voir aussi